Die Berliner Fußballmeisterschaft des VBB 1904/05 war die achte unter dem Verband Berliner Ballspielvereine ausgetragene Berliner Fußballmeisterschaft. Die diesjährige Meisterschaft wurde erneut in einer Gruppe mit acht Teilnehmern ausgespielt. Der BTuFC Union 1892 setzte sich mit vier Punkten Vorsprung vor dem BFC Preußen durch und wurde zum ersten Mal Berliner Fußballmeister des VBB. Mit diesem Sieg qualifizierte sich Union für die deutsche Fußballmeisterschaft 1904/05. Nach einem 4:1-Sieg im Viertelfinale gegen den FuCC Eintracht Braunschweig und einem 5:2-Sieg im Halbfinale gegen den Dresdner SC erreichten die Berliner das Finale gegen den Karlsruher FV. Durch einen 2:0-Erfolg wurden die Berliner zweiter deutscher Fußballmeister.

Rapide Wedding und der Berliner BC 03 stiegen in die 2. Klasse ab, im Gegenzug stiegen der BFC Germania 1888 und der SC Corso 99 in die 1. Klasse auf.

Abschlusstabelle 

|}

2. Klasse 

|}

Quellen 
 
 
 Berliner Fußballmeisterschaft 1904/05 bei http://www.claudionicoletti.eu
 2. Klasse des VBB 1904/05 bei http://www.fussball-historie.de

1904
Fußballsaison 1904/05